Muški rukometni olimpijski turnir 2016. odigrao se od 6. do 21. kolovoza. Branitelj naslova bila je Francuska. Svoj prvi naslov u povijesti pomalo iznenađujuće je osvojila Danska.

Kvalifikacije

Glavni turnir 

Ždrijeb skupina održan je u Rio de Janeiru 29. travnja 2016. godine.

Skupina A 

7. kolovoza 2016.

9. kolovoza 2016.

11. kolovoza 2016.

13. kolovoza 2016.

15. kolovoza 2016.

Skupina B 

7. kolovoza 2016.

9. kolovoza 2016.

11. kolovoza 2016.

13. kolovoza 2016.

15. kolovoza 2016.

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetaka.

Izvori 

M